Wronka ist ein Orts- und ein Familienname:

Ortsname:
 Wronka (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938 Klein Wronnen, 1938 bis 1945 Kleinwarnau, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Wronka (Lubowidz), Dorf im Powiat Żuromiński, Woiwodschaft Masowien, Polen

Familienname:
 Andrzej Wronka, Bischof von Vatarba und Danzig
 Gertrud Wronka (1881–1952), deutsche Lehrerin und Politikerin (Zentrum, CDU)
 Patryk Wronka (* 1995), polnischer Eishockeyspieler
 Sławomir Wronka (* 1972), polnischer Physiker, ehemals Kinderdarsteller